Hermannsried ist der Ortsname von

 Hermannsried (Bischofsmais), Ortsteil der Gemeinde Bischofsmais, Landkreis Regen, Bayern
 Hermannsried (Teunz), Ortsteil der Gemeinde Teunz, Landkreis Schwandorf, Bayern